Westcott puede referirse a:

 Westcott (Buckinghamshire), Inglaterra
 Westcott (Devon), Inglaterra
 Westcott (Shropshire), Inglaterra
 Westcott (Surrey), Inglaterra
 Westcott Barton, Oxfordshire, Inglaterra
 Brooke Foss Westcott
 Frederic Westcott, botánico que utiliza la abreviatura Westc.